Fabiana Colasuonno – calciatrice italiana
Francesco Colasuonno – cardinale e arcivescovo cattolico italiano